Franklyn[n] ist
 ein Vorname, Schreibweise zu Franklin (Name) – dort auch zu Namensträgern

Franklyn ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Franklyn (1896–1982), britischer Mediziner
 Harold Franklyn (1885–1963), britischer General
 John Franklyn-Robbins (1931–2009), britischer Schauspieler 
 Milt Franklyn (1897–1962), Musical-Komponist und -Arrangeur
 Sabina Franklyn (* 1954), britische Schauspielerin

sowie:
 der Titel eines britischen Fantasyfilms von 2008 (deutsche Fassung: Franklyn – Die Wahrheit trägt viele Masken)